Насе́р Шадли́ (; ; 2 августа 1989, Льеж, Бельгия) — бельгийско-марокканский футболист, вингер клуба «Истанбул» и сборной Бельгии.

Воспитанник бельгийского «Стандарда», в 2007 году перешёл в нидерландский клуб «АГОВВ». После 3 сезонов и почти 100 сыгранных матчей за «Апелдорн», перешёл в «Твенте», с которым стал обладателем кубка и суперкубка Нидерландов 2011 года. Летом 2013 года пополнил ряды «Тоттенхэма», в дебютном сезоне за «шпор» сыграл в 23 играх, отметившись 4 голами. Летом 2016 года стал игроком «Вест Бромвича». 

В 2010 году получил приглашение в сборную Марокко, за которую сыграл один матч, после чего изъявил желание выступать за сборную Бельгии. В составе бельгийцев отправился на чемпионат мира 2014 года.

Карьера 

Шадли играл в детско-юношеских командах льежского «Стандарда» и МВВ из города Маастрихт.

Летом 2007 года он подписал контракт с клубом из первого нидерландского дивизиона АГОВВ.

Летом 2010 года подписал контракт с нидерландским «Твенте».

Летом 2013 года перешёл в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур».

В конце августа 2016 года Шадли перешёл в «Вест Бромвич Альбион» за рекордную для клуба сумму в £13 млн, подписав контракт на четыре года.

30 августа 2018 года был перекуплен клубом «Монако» у «Вест Бромвич».

Сезон 2019/20 провёл в бельгийском «Андерлехте» на правах аренды. 

10 сентября 2020 года подписал двухлетний контракт с чемпионом Турции «Истанбулом».

6 сентября 2022 года Шадли перешел в бельгийский клуб «Вестерло» на правах годичной аренды.

В сборной 
Двойное гражданство Шадли позволяло ему играть как за сборную Марокко, так и за сборную Бельгии.

28 января 2011 года он заявил о своём намерении играть за сборную Бельгии. 9 февраля 2011 года дебютировал за сборную Бельгии в товарищеском матче против сборной Финляндии.

Достижения 
 Сборная Бельгии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2018

 «Твенте»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Бельгии
Футболисты Марокко
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК АГОВВ
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»